Motion (av latinets motio, "rörelse") kan avse:

 Motion (fysisk aktivitet) – genom fysisk aktivitet vinna bättre kondition och hälsa
 Motionscykel – ett träningsredskap som liknar en cykel
 Motionsgymnastik – en form av gymnastik som utförs som motionsidrott snarare än som en tävlingsgren
 Motionsidrott – drott där huvudsyftet är att genom fysisk aktivitet vinna bättre kondition och hälsa
 Motionssal – en inomhusanläggning eller en lokal för fysisk träning
 Motion (förslag) – ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling
 Motion (datorprogram) – ett datorprogram för grafik och animering i 3D

Se även
 Träning – aktiviteter som har till syfte att förhöja, upprätthålla eller att fördröja degeneration av sin kapacitet